Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 28 спортсменок из 24 стран.

Свою первую золотую медаль с мировым рекордом получила украинка Яна Клочкова. Также она побила Олимпийский рекорд, который держался 20 лет.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт